Криволука — название населённых пунктов:

Украина 
 Криволука — село в Чортковском районе Тернопольской области.
 Криволука — село в Изяславском районе Хмельницкой области.